Сборная России по футболу первый раз (в восьмой раз, если учитывать выступления сборной СССР по футболу) в своей истории приняла участие на Чемпионате мира по футболу в 1994 году. Команда не преодолела групповой этап.

Отборочный турнир 

В европейской зоне отборочного турнира ЧМ-1994 командам для выхода в финальный турнир необходимо было занять одно из первых двух мест в своей группе.

Группа 5 

Сборные Греции и России получили путёвки на Чемпионат мира.

Сборная Югославии была исключена ФИФА из отборочного турнира из-за санкций ООН.

Состав команды 
Главный тренер: Павел Садырин

«Письмо четырнадцати» 

После последнего матча отборочного турнира со сборной Греции в Афинах 17 ноября 1993 года, игроки сборной написали открытое письмо (так называемое «Письмо четырнадцати»), в котором игроки требовали заменить Садырина Бышовца, изменить условия материального вознаграждения за выход в финальную часть Чемпионата мира и незамедлительно улучшить материально-техническое обеспечение сборной (подписались под письмом Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков).

7 декабря на расширенном заседании исполкома РФС было решено, что сборную к Чемпионату мира должен готовить действующий главный тренер Павел Садырин, а обсуждение вопросов материального стимулирования было отложено на более поздний срок. 25 декабря состоялась пресс-конференция «отказников», на ней представитель РФС Александр Тукманов заявил, что сборную будет готовить к Чемпионату Павел Садырин, а претензии к финансовой и организационной стороне дела — справедливы. После этой конференции ряд игроков отозвали свои подписи.

«Письмо четырнадцати» вызвало конфликт между игроками («отказниками» и неподписавшими, а также изменившими своё решение), тренерами и руководством сборной, что подорвало моральный дух команды. На Чемпионат мира не поехали Шалимов, Добровольский, Колыванов, Кирьяков, Кульков, Канчельскис и Иванов.

Позднее, Саленко заявил, что письмо писалось под диктовку Анатолия Бышовца, но игроков, делавших это, назвать отказался.

Финальный турнир

Группа B

Состав команды 
Главный тренер: Павел Садырин

Олег Саленко стал лучшим бомбардиром чемпионата вместе с болгарином Христо Стоичковым, забив по 6 мячей, при этом россиянин провёл 3 матча, а болгарин - 7. Так же Саленко установил рекорд результативности одного игрока в одном матче Чемпионата мира, забив в матче с Камеруном 5 мячей.

Примечания

Ссылки 
 Матчи сборной России по футболу 1992 года
 Матчи сборной России по футболу 1993 года 
 Матчи сборной России по футболу 1994 года

2
Футбол в России в 1994 году